Summa steht für:

 Summa, eine mittelalterliche Gattung wissenschaftlicher Literatur (Gesamtdarstellung)
 Summa (Literatur), mittelalterliche didaktische Literaturgattung
 Summa (Zeitschrift), eine Zeitschrift
 Titularbistum Summa, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche in Nordafrika 
 (1928) Summa, ein Asteroid
 Summa Ri I, Nebengipfel des Skil Brum im Karakorum

Summa ist ein deutscher Familienname:
 Harald A. Summa (* 1953), deutscher Internetpionier und Unternehmer
 Lorenz Summa (1833–1889), Unternehmensgründer der Firma Lorenz Summa

Siehe auch:
 Summa theologica, eines der Hauptwerke von Thomas von Aquin
 Summa Vitae
 Summe
 Suma